Лига 1 в сезоне 2019/2020 — 82-й сезон Лиги 1, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Франции. Сезон начался 9 августа 2019 года и был досрочно завершён 28 апреля 2020 года. Чемпионом был объявлен «Пари Сен-Жермен».

13 марта 2020 года  объявила о приостановке Лиги 1 и Лиги 2 из-за пандемии COVID-19. 28 апреля 2020 года стало известно, что из-за запрета проведения любых спортивных мероприятий во Франции (включая мероприятия без зрителей) до 1 сентября 2020 года, сезоны 2019/20 французской Лиги 1 и Лиги 2 не будут возобновлены и доиграны.

Турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2019/2020
Франция
Спорт во Франции в 2019 году
Спорт во Франции в 2020 году
Франция 1